Suorsajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suorsajärvi (sjö, lat 68,53, long 28,40), Lappland, 
 Suorsajärvi (sjö, lat 66,30, long 27,28), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar